GGB steht als Abkürzung für:

 Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung, siehe Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
 Gemeinsames Gebet- und Gesangbuch, Arbeitstitel für ein neues Gesangbuch katholischer Bistümer, siehe Gotteslob#Entstehung
 Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens e.V., ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin
 Geographische Gesellschaft Bremen
 Glacier Garlock Bearings, ein Hersteller von selbstschmierenden Gleitlagern, siehe GGB (Unternehmen)
 Goethe-Gymnasium (Bensheim), eines von fünf Gymnasien in Bensheim an der Bergstraße
 Golden Gate Bridge, San Francisco, USA
 Gornergratbahn, Bergbahn in Zermatt, Schweiz
 Gefälleausgleichsbremse, Fachbegriff für Gleisbremsen in RTE-Anlagen von Gefällebahnhöfen
 Gummigleisbremse, Fachbegriff für eine Gleisbremse in Rangieranlagen der Eisenbahn in Deutschland, ab 1998 GB genannt
 

GGB